Con il termine bicamerale, in Italia, si indicano:
le Commissioni parlamentari – istituite e composte dai due rami del Parlamento della Repubblica Italiana.
la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali – istituita nel 1983, 1993 e 1997.

Pagine correlate 
Bicameralismo